Noyce ist der Familienname folgender Personen:

 Jonathan Noyce (* 1971), britischer Bassist
 Phillip Noyce (* 1950), australischer Regisseur
 Robert Noyce (1927–1990), amerikanischer Unternehmer

Noyce steht für:
 NOYCE™, deutsche Electro-Pop-Band, siehe NoyceTM

Siehe auch:
 Noise
 Noyes